Plýskavice je český rodový název pro několik druhů delfínovitých kytovců:
 Lagenodelphis – monotypický rod
 Lagenodelphis hosei – plískavice saravacká
 Lagenorhynchus
 Lagenorhynchus acutus – plískavice běloboká 
 Lagenorhynchus albirostris – plískavice bělonosá
 Lagenorhynchus thicolea – plískavice falklandská
 Lagenorhynchus obliquidens – plískavice plochočelá 
 Lagenorhynchus obscurus – plískavice tmavá 
 Lagenorhynchus cruciger – plískavice pestrá 
 Lagenorhynchus australis – plískavice jižní 
 Cephalorhynchus
 Cephalorhynchus commersonii – plískavice strakatá 
 Cephalorhynchus heavisidii – plískavice kapská 
 Cephalorhynchus eutropia – plískavice chilská 
 Cephalorhynchus hectori – plískavice novozélandská 
 Grampus – monotypický rod
 Grampus griseus – plískavice šedá